Kouloúra kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kouloúra (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 
 Kouloúra (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 

Robotskapade Greklandförgreningar